William Ferguson (1820–1887) – brytyjski botanik, herpetolog i entomolog
 William Ferguson (1940–2007) – południowoafrykański kierowca Formuły 1